

Toponyme 
 Loit (en danois Løjt), une commune d'Allemagne ;
 Løjt Sogn , (en allemand Loit), une ancienne municipalité du Danemark.

Patronyme 
 Émilie Loit, une joueuse de tennis française professionnelle ;
 , un joueur d'escrime estonien professionnel ;
 , un historien suédois.

Homonymie de toponyme